

Особи 
 Свіфт, Грем —  британський письменник.
 Свіфт, Джонатан (1667–1745) — ірландсько-англійський церковний діяч, публіцист, письменник, сатирик, відомий як автор «Мандрів Гулівера».
 Свіфт, Льюїс — американський астроном, один із відкривачів комети Свіфта — Таттла. 
 Свіфт, Роберт — американський професійний баскетболіст.
 Свіфт, Тейлор — американська кантрі-поп поетеса-виконавиця й акторка.
 Свіфт, Френк — англійський футболіст, воротар.

Топоніми 
 Свіфт — округ у Міннесоті.

Космоніми 
 Свіфт — астероїд № 5035.

Омофони 
 SWIFT — міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.
 Swift  — об'єктноорієнтована мова програмування, розроблена компанією Apple.
 Swift  — автомобілі класу суперміні, що виробляються компанією Suzuki.
 Swift — орбітальна обсерваторія, призначена для реєстрації та спостереження гамма-спалахів.

Див. також 
 Свіфт-Трейл-Джанкшн — переписна місцевість в окрузі Ґрем, штат Аризона, США.
 Свіфт-Керрент (Саскачеван) — місто в провінції Саскачеван у Канаді.